Tony Marshall (zanger), een Duits zanger
Tony Marshall (Brits acteur), een Brits televisieacteur
Tony Marshall (Amerikaans acteur), een Amerikaans acteur